FRS puede referirse a:
 Miembro de la Royal Society (Fellow of the Royal Society);
 Aeropuerto Internacional Mundo Maya (Guatemala), en su código IATA;
 Family Radio Service